Sindicato Vertical puede hacer referencia a:
Organización Sindical Española, el sindicato oficial de España durante el franquismo (1939-1975), el único legal, de afiliación obligatoria.
Genéricamente:
Sindicato amarillo, el que representa los intereses de los empleadores antes que los de los trabajadores.
Sindicato de ramo, sindicato organizado por sector o rama de actividad en lugar de las características del trabajo realizado.